

Жінки 
 Бутузова Наталія Анатоліївна (* 1954) — радянська лучниця, олімпійська медалістка.

Чоловіки 
 Бутузов Георгій Костянтинович (1916—1983) — директор ряду радгоспів, Герой Соціалістичної Праці.
 Бутузов Євген Іванович (1909—1980) — радянський господарський, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Бутузов Олександр Глібович (* 1941) — український лікар і поет.
 Бутузов Олександр Васильович (* 1927) — радянський інженер-механік, лауреат Ленінської премії
 Бутузов Сергій Михайлович (1909—1967) — 1-й секретар Красноярського крайкому КПРС, 1-й секретар Пензенського обкому КПРС. Депутат Верховної Ради СРСР 4—5-го скликань.